Скурко — фамилия.
 Скурко, Андрей Геннадьевич (род. 1978) — белорусский журналист и политический заключённый.
 Скурко, Евгений Иванович (Максим Танк; 1912—1995) — белорусский советский поэт, переводчик, государственный деятель.
 Скурко, Евгения Романовна (род. 1947) — музыковед. доктор искусствоведения, профессор.